Doaresjávrre kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Doaresjávrre (Arjeplogs socken, Lappland, 740747-157723), sjö i Arjeplogs kommun och Jokkmokks kommun,  (42,7 ha)
Doaresjávrre (Arjeplogs socken, Lappland, 743292-155103), sjö i Arjeplogs kommun,  (54,1 ha)
Doaresjávrre (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn